Svarvar kan syfta på:

 Svarvar – en by i Östermarks kommun, Västra Finlands län, se Horonkylä, Östermark
 Svarvar, Malax – del av Pörtom i Malax kommun, Österbotten